Ксоку́р () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Дельм.

География 						
Ксокур расположен в 28 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Бакур на северо-востоке, Превокур и Тенкри на востоке, Вивье, Дельм и Донжё на юго-востоке, Пюзьё на юге, Аленкур-ла-Кот на юго-западе, Льокур и Фовиль на западе, Жювиль и Моншо на северо-западе.

История 
 Входил в сеньорат бана Дельм, домен кафедрального собора Меца, который в 1604 году был сменён на собор Нанси.
 В 1661 году вошёл в состав Французского королевства.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 76 человек.

Достопримечательности 
 Следы древнеримского тракта.
 Церковь Сен-Мартен, 1732 года; хоры XV века.
 Памятник русскому солдату, погибшему здесь во время Первой мировой войны 1914—1918 годов.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель